Az 1991-es női röplabda-Európa-bajnokságot – amely a 17. női röplabda-Eb volt – Olaszországban rendezték 1991. szeptember 28. és október 6. között. Az Eb mérkőzéseinek Ravenna, Bari és Róma adott otthont. A tornán 12 csapat vett részt, amelyet a címvédő Szovjetunió nyert meg. A szovjet csapat valamennyi mérkőzését 3–0 arányban nyerte meg.

Lebonyolítás 
A 12 csapatot 2 darab, 6 csapatos csoportba sorsolták. A csoportokban körmérkőzések döntötték el a csoportok végeredményét. A csoportokból az első két helyezett jutott az elődöntőbe. Az elődöntők győztesei játszották a döntőt, a vesztesek a bronzéremért mérkőzhettek.

Csoportkör

A csoport

B csoport

Helyosztók

Az 5–8. helyért

Elődöntők

A 7. helyért

Az 5. helyért

Bronzmérkőzés

Döntő

Végeredmény 
Az Európa-bajnokságon csak az első nyolc helyért játszottak helyosztó mérkőzéseket. A további sorrend meghatározása a következők szerint történt:
 jobb csoportbeli helyezés a csoportkörben
 jobb szettarány az összes mérkőzésen
 jobb pontarány az összes mérkőzésen
A hazai csapat eltérő háttérszínnel kiemelve.

Források

Kapcsolódó szócikkek 
 1991-es férfi röplabda-Európa-bajnokság

Európa-bajnokság N
Női röplabda-Európa-bajnokság